Le terme Masnières peut se référer à:

Toponymes

Masnières, une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France.
Rivière Masnières, cours d'eau coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.